Göttin – comune tedesco
 Göttin – frazione della città tedesca di Brandeburgo sulla Havel
 Göttin – frazione della città tedesca di Werder (Havel)